Катерина Макарова і Олена Весніна були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Кікі Бертенс і Юханна Ларссон.

Тімеа Бабош і Андреа Главачкова виграли титул, у фіналі перемігши Бертенс і Ларссон з рахунком 4–6, 6–4, [10–5].

Сіяні пари 

  Чжань Юнжань /  Мартіна Хінгіс (півфінал)
  Катерина Макарова /  Олена Весніна (півфінал)
  Тімеа Бабош /  Андреа Главачкова (чемпіонки)
  Ешлі Барті /  Кейсі Деллаква (чвертьфінал)
  Габріела Дабровскі /  Сюй Іфань (чвертьфінал)
  Анна-Лена Гренефельд /  Квета Пешке (чвертьфінал)
  Андрея Клепач /  Марія Хосе Мартінес Санчес (чвертьфінал)
  Кікі Бертенс / Юханна Ларссон (Runner-ups)

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

парний розряд
фінал
Чемпіонат Туру WTA